Yana Point är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Havet är nära Yana Point åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Radoy Ralin Peak,  meter över havet,  kilometer söder om Yana Point. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är St. Kliment Ohridski Base,  kilometer väster om Yana Point.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis